Adur steht für:

 Adur District, Verwaltungsbezirk in West Sussex, England
 River Adur, Fluss in West Sussex

Siehe auch:
 A-Dur